Andreas Schwaller (1970-), joueur suisse de curling ;
 Christof Schwaller (1966-), joueur suisse de curling ;
 Hélène Schwaller,  actrice française ;
 Isha Schwaller de Lubicz (1885-1963), égyptologue et mathématicienne française ;
 René Adolphe Schwaller de Lubicz (1887-1961), égyptologue et un ésotériste français ;
 Urs Schwaller (1952-), homme politique suisse ;
 Ursula Schwaller (1976-), coureuse cycliste et rameuse d'aviron handisport suisse.